Chevrolet Detroit Grand Prix presented by Lear Corporation — комплекс автоспортивных соревнований, состоящий из гонок IndyCar Series и . Гонки проводятся по субботам и воскресеньям на уличной трассе в Белле-Айле в Детройте.

История гонок в Детройте 
Впервые гонка на машинах с открытыми колёсами проведена в Детройте в 1905. Регулярные гонки чемпионата AAA проводились начиная с 1920-х.

Формула-1 

В нынешнем формате гонка существовала с 1982-го года, когда в Детройте впервые проводила свой этап Формула-1. Та гонка (как и первые этапы серии CART) проводились на уличной трассе близ Renaissance Center. Та трасса имела длину 4.012 км и 17 поворотов. И по средней скорости была даже медленней, чем Монако. Трасса включала несколько переездов через железнодорожные пути.

В 1989 году гонка планировалась в Belle Isle, (городском парке на реке Детройт), но в последний момент этап переехал в Финикс.

CART 
Уход Формулы-1 не стал поводом закрыть соревнование. В 1989-м году в Детройт приехала серия CART.

Конфигурация трассы чуть изменилась — была добавлена шикана на главной прямой. Длина гоночного трека составила 4,06 км.

За три года гонок вокруг Renaissance Center наиболее удачно сложились выступления у Эмерсона Фитипальди. Легендарный бразилец одержал две победы и единожды финишировал седьмым.

В 1992-м году гонка переехала на временную трассу в Belle Isle Park (с опозданием на три года — ещё в 1989-м на ней планировался этап Формулы-1). Первая конфигурация трассы была длиной 3,4 км. Перед сезоном-97 трасса была чуть модифицирована и протяжённость круга изменилась, составив 3,776 км.

В 2000-м году именно здесь одержал свою первую победу в рамках гонок «чампкаров» Элио Кастроневес. Дебютант Penske Racing принёс своей команде третью победу в Детройте. Именно после той победы бразилец получил своё прозвище «Человек-Паук»: остановив на круге возвращения свою машину на главной прямой Хелио залез на защитную сетку, отделявшую трассу от трибун в явной попытке поделиться своей радостью со зрителями. Позднее подобный способ отметить свою победу стал постоянным.

В 1984—2001 в качестве гонки поддержки проводился этап серии SCCA Trans-Am.

По окончании 2001-го года CART отказался от этапа на Belle Isle Park, сославшись на общее низкое качество трассы и всего этапа — узость гоночного полотна, ограниченность доступа к трассе и излишне малое место для паддока.

IRL/IndyCar Series 
В 2006 году под руководством Роджера Пенске началась работа по возрождению этапа. Гонку планировалось возродить как соревнование сразу для двух чемпионатов — Indy Racing League и ALMS.

19 сентября 2006 было анонсировано, что гонка, под названием Detroit Indy Grand Prix возвращается в автоспортивный календарь северной Америки, став 10-м этапом в календаре ALMS и предпоследним этапом в календаре IRL.

Воспользовавшись имевшимся опытом организации соревнования Super Bowl XL компания Пенске решила проблемы связанные с доступом зрителей на гоночный объект. Первое же соревнование было признано успешным.

18 декабря 2008 было объявлено об исключении предварительно запланированного этапа в Детройте из календарей ALMS и IndyCar Series. Основной причиной был назван экономический кризис в автопроме окрестного региона. Роджер Пенске сохранил за собой права на возможную организацию этапа в будущем.

В октябре 2011 года было объявлено о возвращении этапа в календарь IndyCar Series со следующего года. В 2013 году Гран-при Детройта впервые в истории IndyCar Series прошёл в формате двойного этапа: за уик-энд прошли две полноценные гонки, с отдельными квалификациями и с полноценными очками. С тех пор ежегодно Гран-при Детройта состоит из двух гонок за уик-энд. Так же с 2013 года используется длинная конфигурация трассы.

В 2020 году этап был отменён из-за пандемии COVID-19. В 2021 году этап вернулся в календарь.

Победители прошлых лет

Высший дивизион «чампкаров»

Атлантический чемпионат / Indy Lights

Trans-Am

ALMS

Rolex Sports Car Series

IMSA WeatherTech SportsCar Championship

Примечания

Ссылки 
 Сайт гран-при Детройта
 Сайт champcarstats.com